De 13de en laatste editie van de Jaarbeursstedenbeker werd voor de tweede keer door Leeds United gewonnen, in de finale tegen Juventus. Het volgende seizoen werd de competitie vervangen door de UEFA Cup.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1970/71